Záhoří est un toponyme qui peut désigner :

Záhoří, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Záhoří, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Záhoří, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Záhoří, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Orlické Záhoří, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie